Olšava, także Oľšava – nazwa kilku niewielkich rzek na Słowacji
 Olšava (dopływ Bodvy) – dopływ Bodvy
 Olšava (dopływ Hornadu) – dopływ Hornádu
 Olšava (dopływ Laborca) – dopływ Laborca
 Olšava (dopływ Ondavy) – dopływ Ondavy
 Olšava (dopływ Topľi) – dopływ Topľi
 Olšava (dopływ Użu) – dopływ Użu
 Olšava (dopływ Výravy) – dopływ Výravy